Флаг Се́ченовского муниципального района Нижегородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 21 июня 2019 года решением Земского собрания Сеченовского муниципального района № 25 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 12481.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Сеченовского муниципального района, выполненные в синем, зелёном, белом и жёлтом цвете».

Описание герба: «В лазоревом поле на зелёной включённой оконечности, обременённой золотым лежащим снопом — серебряный шатёр, сопровождённый вверху тремя серебряными облаками (одно и два), причём правое облако увенчано верхом серебряной колонны с дорической капителью, увенчанной золотой закрытой короной (о пяти видимых зубцах — трёх листовидных попеременно с двумя, завершенными жемчужинами, о пяти видимых дугах с жемчужинами, завершёнными державой с крестом, и с заполняющей её шапкой)».

Обоснование символики 
Первые поселения на территории современного Сеченовского муниципального района возникли в конце XVI века. Тогда эти земли носили название Тёплый Стан, происхождение которого, по преданию, связано с третьим походом Ивана Грозного на Казань в 1552 году. В те дни погода была ненастная: серые тучи низко плыли над землёй, шли дожди и бушевали ветра. В пути войска делали остановки (станы), ставя шатры. Перед десятой остановкой тучи, гонимые ветром, начали рассеиваться, пробивающиеся лучи солнца стали прогревать и сушить землю, ветер стих. Обратив внимание на то, что небо очистилось от туч и засияло солнце, Иван Грозный назвал эту остановку «тёплым становищем» — «тёплым станом», а возникшее впоследствии на этом месте поселение вошло в историю как село Тёплый Стан (ныне — село Сеченово). Шатёр и облака, плывущие по синему небу, символизируют это событие.

Историческое прошлое, когда территория современного Сеченовского района входила в состав Симбирской губернии (с конца XVI века и вплоть до 1929 года), символизируют часть колонны с короной — фигуры герба города Симбирска — центра Симбирского Наместничества (затем губернии), Высочайше утверждённого 22 декабря 1780 года.

Колонна с короной, увенчивающая облако — символ более ранней истории района, создают единую композицию, символизируя свободу и возвышенность духа, преемственность поколений и непрерывное развитие.

Сноп — древнейший символ плодородия и земледелия, единства трудов человека и природных богатств.

Примененные во флаге цвета символизируют:

синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения;

зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду;

белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения;

жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Первый флаг 
1 июня 2012 года, решением Земского собрания Сеченовского муниципального района № 19, был объявлен и, с 5 по 25 июня 2012 года, проведён конкурс на разработку проекта флага Сеченовского муниципального района.

Цель конкурса — определение лучшего проекта флага Сеченовского муниципального района Нижегородской области, выполненного с помощью символических изображений и цветовых комбинаций наиболее выразительно, содержательно и лаконично, в соответствии с правилами геральдики, отражающего исторические традиции Сеченовского муниципального района Нижегородской области и его специфику в составе Нижегородской области.

По итогам конкурса, решением Земского собрания от 27 июля 2012 года, был утверждён первый флаг Сеченовского муниципального района.

Описание 
«Флаг Сеченовского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к его длине 2:3.

Флаг разделён по вертикали и горизонтали прямыми и волнистыми линиями на 4 полосы. Горизонтальные, верхнюю — голубую с изображением на ней солнца и оленя. Вертикальную, слева — белую с изображением на ней русского орнамента.

Волнистую, горизонтальную — символ местной реки „Сура“. Нижнюю горизонтальную — белую с изображением на ней колосьев».

Обоснование символики 
Солнце символизирует долголетие, активность, силу, трудолюбие, а также местоположение района, занимающего юго-восточную часть Нижегородской области. Прежнее историческое название села Сеченово — административного центра района — Тёплый Стан.

Бело-голубая волнистая полоса символизирует местную реку Суру.

Белый цвет (серебро) символизирует чистоту, мудрость, невинность, мир.

Голубой цвет (лазурь) — чистое небо, славу, честь, искренность, возвышенные устремления, верность.

Олень — символ благородства, чистоты и величия, жизни, мудрости и справедливости. Красный олень — символ Нижнего Новгорода — свидетельствует о вхождении Тёплого Стана в 1929 году в состав Нижегородской области.

Жёлтые хлебные колосья — главное богатство щедрой земли.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности, достатка, уважения.

Орнамент — символизирует русское население, проживающее в Сеченовском районе. Русский орнамент — узорообразные линии — связан с жизненно важными идеями: плодородия, жизненной силы, солнечного света, огня, воды, круговорота событий в природе, гармонии и порядка царящего в мире. По праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре.

Русский орнамент представлен на флаге в виде геометрических фигур:
 ромб с продлёнными сторонами — символ венца сруба деревянного дома;
 ромб с точками внутри символизирует вспаханное поле;
 треугольник — символ возделанной земли.

Ромб — самый распространённый орнамент всех восточнославянских народов и символизирует землю, плодородие, земледелие.

Красный цвет символизирует право, силу, мужество, любовь, храбрость, энергию, зрелость, неустрашимость, жизнеспособность.

Примечания